Открытый чемпионат Швеции 2007 — 60-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в шведском городе Бостад, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

Турнир прошёл с 9 по 15 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Робредо
 в парном разряде —  Йонас Бьоркман и  Томас Юханссон

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Николаса Альмагро со счётом 6-1, 6-2.
 Феррер выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Альмагро сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Ф. Воландри
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ф. Луцци
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ю. Щукин
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Сабалета
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л. Длоуги 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= М. Рюдерстедт
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= О. Рохус
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Я. Ниеминен
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Х. Монако
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Э. Гулбис
| RD1-score10-1=66
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= В. Троицки
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ж. Симон
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Н. Массу
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Е. Королев
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Г. Гарсия
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Д. Феррер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Ф. Воландри
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Ю. Щукин
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Л. Длоуги 
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= О. Рохус
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Х. Монако
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ж. Симон
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Н. Массу
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Д. Феррер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Ф. Воландри
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= О. Рохус
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ж. Симон
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Д. Феррер
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5
| RD4-team01= Ф. Воландри
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Д. Феррер
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул''' обыграли  Мартина Гарсию /  Себастьяна Прието со счётом 6-2, 6-4.
 Аспелин выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 На этом турнире он побеждает во 2-й раз (до этого в 2003 году).
 Ноул выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 ATP Тур 2007
 Мировой тур ATP 250
 Nordea Nordic Light Open 2007

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 

Швеция
Теннис
Июль 2007 года
2007
Международные спортивные соревнования в Бостаде